Семплирование в музыке.
 Семплинг (маркетинг) в продвижении товара.
 Семплирование (математическая статистика) в математической статистике.
 Семплинг-калориметр